Vainola (ou Väinölä) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (né en 1965), chanteur et compositeur estonien
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace

Mythologie 
 Väinölä (Kalevala), lieu mythique dans la mythologie finnoise, l'autre polarité du Kalevala (avec Pohjola).

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme estonien